1973/74 was het 76ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Leeds United werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

* Preston North End kreeg één strafpunt omdat het een niet speelgerechtigde speler had opgesteld.

Third Division

Fourth Division

* Scunthorpe United - Exeter werd niet gespeeld; Exeter kwam niet opdagen en Scunthorpe kreeg de overwinning toegekend.

† Newport kreeg één strafpunt omdat het een niet speelgerechtigde speler had opgesteld.

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1973/74